Бахледа-Цурусь () — польская фамилия. Известные носители:
 Бахледа-Цурусь, Алиция
 Бахледа-Цурусь, Анджей
 Бахледа-Цурусь, Катажина